Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Blackman e Sergio Cortés che hanno battuto in finale Emanuel Couto e João Cunha e Silva 6-7, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Jack Waite /  Fernon Wibier (quarti di finale)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (finale)

 Neil Broad /  Kirk Haygarth (primo turno)
 Patricio Arnold /  Jaime Oncins (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1994